Azuma se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yoichi Azuma
 Masao Azuma
 Seizi Azuma